Епархия Лимейры  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Лимейра, Бразилия. Епархия Лимейры входит в митрополию Кампинаса. Кафедральным собором епархии Лимейры является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 

29 апреля 1976 года Римский папа Павел VI издал буллу «De superna animarum», которой учредил епархию Лимейры, выделив её из архиепархии Кампинаса и епархии Пирасикабы.

23 декабря 1997 года епархия Лимейры передала часть своей территории в пользу возведения новой епархии Ампару.

Ординарии епархии 

 епископ Aloísio Ariovaldo (Tarcísio) Amaral (29.04.1976 — 14.04.1984)
 епископ Fernando Legal (25.04.1985 — 15.03.1989)
 епископ Ercílio Turco (18.11.1989 — 24.04.2002)
 епископ Augusto José Zini Filho (22.01.2003 — 16.11.2006)
 епископ Vilson Dias de Oliveira (13.06.2007 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла De superna animarum, AAS 68 (1976), p. 396

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии